Очковая классификация Джиро д’Италия () разыгрывается в рамках Джиро с 1966 года. Победитель определяется по сумме очков, набранных на финишах этапов и на промежуточных финишах.

История 
Первая попытка ввести на Джиро д’Италия очковую классификацию была предпринята в 1958 году, когда первые 15 участников на каждом этапе получали очки в специальный зачёт Trofeo A. Carli. Победителем в номинации стал испанец Мигель Поблет, однако на следующей Джиро данная номинация не разыгрывалась.

На постоянной основе очковая классификация была введена в 1966 году, год спустя для лидера этого зачёта была выделена специальная красная майка (), позднее цвет майки был изменён на цикламеновый (). После кратковременного возврата к красной майке с 2017 года организаторы приняли решение вновь награждать лучшего в очковой номинации цикламеновой майкой.

Лидерство по количеству побед в очковой номинации делят два итальянца — Франческо Мозер и Джузеппе Саронни, боровшиеся друг с другом на рубеже 1970-80 годов. На их счету по 4 победы. Всего же представители Италии одержали в этом зачёте 32 победы.

Регламент

Прежний 
До 2013 года не зависимо от профиля этапа (включая разделку) была единая шкала начисления очков для основных и промежуточных финишей (в отличие от более известной очковой классификации на Тур де Франс, где победа на горной этапе приносит меньше очков, чем на равнинном).

Эта эгалитарная шкала начисления позволяла бороться за победу в данном зачёте гонщикам всех специализаций. Таким образом, среди победителей очковой классификации были как чистые спринтеры (как Марио Чиполлини  в 1992, 1997 и 2002), так и панчеры (как Паоло Беттини  в 2005 и 2006 годах) или даже генеральщики (как Денис Меньшов в 2009, а также победа в общем зачёте).

Текущий 
С 2014 года введён новый регламент ориентированный на спринтеров. Все этапы делятся в зависимости от профиля на три типа для каждого из которых существует своя шкала начисления очков как на промежуточном так и на основном финише. Гонка с раздельным стартом приравнена к горному этапу.

Если у двух или более велогонщиков одинаковое количество очков, место в классификации определяется по наибольшему числу побед на этапах, затем следует наибольшее количество побед на промежуточных финишах, за которыми следует более высокое место в генеральной классификации.

Основной финиш

Промежуточные финиши

Победители очковой классификации

Примечания 

Джиро д’Италия